Il toponimo Mogoșești può riferirsi a diverse località della Romania:
 Mogoșești, comune del distretto di Iași
 Mogoșești-Siret, comune del distretto di Iași